Першин Иван Митрофанович — доктор технических наук, профессор, действительный член РАЕН, заслуженный работник высшего профессионального образования. Заместитель директора по научной работе филиала СКФУ в г. Пятигорске.

Биография 
Родился 10 февраля 1951 г. в Кировской области. В 1973 году поступил в Московский авиационный институт, который окончил в 1978 г. с отличием. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.13.01 «Системный анализ управление и обработка информации» в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) по теме «Синтез распределенных систем управления с векторным входом воздействия». С 1988 по 1991 года обучался в докторантуре ЛЭТИ по кафедре автоматики и процессов управления, по окончании которой защитил докторскую диссертацию по специальности 05.13.01. по теме « Частотный метод синтеза регуляторов для систем управления с распределенными параметрами». С 2002 года — проректор по научной работе Пятигорского государственного технологического университета (ПГТУ), 2005 год — заведующий кафедрой управления и информатики в технических системах Пятигорского государственного технологического университета. С 2012 г. — зам. директора по научной работе филиала Северокавказского федерального университета в г. Пятигорске.

Направление научной работы: разработка частотных методов анализа и синтеза систем с распределенными параметрами.
Имеет более 150 научных работ в том числе более 10 монографий и более 5 патентов.

Читаемые курсы: Синтез систем с распределенными параметрами, моделирование распределенных объектов и систем, ТАУ и др.
С 2002 года руководит научной школой «Синтез систем с распределенными параметрами» в которой подготовил и выпустил с защитой более 20 кандидатов технических наук и 2 докторов наук. Был оппонентом и техническим консультантом при защите более чем 138 кандидатских и докторских диссертаций.

Труды

Примечания

Ссылки